L’alphabet İske imlâ (en tatar  [], « vieille orthographe ») est une adaptation de l'alphabet arabe pour le vieux tatar, proche du bachkir, et le langage tatar moderne jusqu'en 1920. L'alphabet Yaña imlâ lui succède jusqu'en 1928 puis le Yanalif, une adaptation de l'alphabet latin, et des adaptations de l'alphabet cyrillique.

Les caractères n'ayant pas de correspondances dans l'alphabet arabe ou l'alphabet perso-arabe sont empruntés au Tchaghataï.

Cet alphabet est encore utilisé de nos jours par quelques tatars de Chine.

L'alphabet

Voir aussi 
 Yanalif
 Yaña imlâ
 Bachkir

Variante de l'alphabet arabe